Octopus (от  – осем и  – крак) е най-големият род октоподи, представен от над 100 вида главоноги. Видовете са разпространени навсякъде в Световния океан.

Видове 

Видовете отбелязани със звездичка (*) са неуточнени и съществуването им е съмнително. Нужни са допълнителни потвърждения дали това са отделни видове или синонимни названия на друг вид.

Източници